Акадыр — название населённых пунктов в Казахстане:

 Акадыр — аул в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Акадыр — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.

См. также 
 Агадырь